Le tournoi de tennis de Memphis est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2004, classée en catégorie Tier III, se dispute du 16 au .

Vera Zvonareva remporte le simple dames. En finale, elle bat Lisa Raymond, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Åsa Svensson et Meilen Tu.

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Memphis
 Saison 2004 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2004
Memphis
Tennis aux États-Unis en 2004
Tennis en février 2004